Ausztriai Margit vagy Habsburg Margit néven ismert személyek
Habsburg Margit savoyai hercegné (1480–1530) burgundi hercegnő, Habsburg Miksa főherceg (a későbbi császár) és Burgundi Mária leánya, II. Filibert savoyai herceg felesége, 1507–1530 között a németalföldi tartományok kormányzója.
Habsburg Margit parmai hercegné (Pármai Margit, 1522–1586) V. Károly német-római császár természetes leánya, 1559–1567 között Spanyol–Németalföld kormányzója, Ottavio Farnes pármai herceg felesége.
Habsburg Margit (1536–1567) osztrák főhercegnő, I. Ferdinánd főherceg, német-római császár leánya, a Hall in Tirol-i apácakolostor alapítója.
Habsburg Margit (1567–1633) osztrák főhercegnő, II. Miksa főherceg, német-római császár leánya, a madridi Santa Clara de las Descalzas Reales kolostor apácája. 
Habsburg Margit spanyol királyné (1584–1611) osztrák főhercegnő, II. (Stájer) Károly főherceg leánya, III. Fülöp spanyol király felesége, IV. Fülöp király anyja.

Ausztriai (Habsburg–Lotaringiai)
Ausztriai (Habsburg–Lotaringiai) Margit Klementina (1870-1955) osztrák főhercegnő, József Károly Lajos főherceg leánya (József nádor unokája), I. Albert von Thurn und Taxis herceg felesége.
Ausztriai (Habsburg–Lotaringiai) Margit Zsófia (1870–1902) osztrák főhercegnő, Károly Lajos főherceg leánya, Albert württembergi herceg felesége.
Habsburg–Toscanai Margit Mária főhercegnő (1881–1965) osztrák főhercegnő, IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg leánya.
Habsburg–Toscanai Margit Raineria főhercegnő (1894–1986) osztrák főhercegnő, Lipót Szalvátor főherceg leánya, Francesco Maria Taliani de Marchio olasz diplomata felesége.

Hasonló nevűek (Ausztriai, de nem Habsburg)
Ausztriai (Babenberg) Margit cseh királyné (1204–1266) osztrák hercegnő, VI. Lipót herceg leánya, VII. Henrik német király, majd II. Ottokár cseh király felesége.

Habsburgok